AT pode referir-se a:
 Autoridade Tributária e Aduaneira
 Antigo Testamento, conjunto de escrituras religiosas
 Ástato, elemento químico
 At (Unix), comando usado em sistemas Unix
 IBM Personal Computer/AT, nomenclatura computacional

Desambiguações de siglas

hu:IBM-kompatibilis PC#Az AT szabvány